PDILT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 584 амінокислот, а молекулярна маса — 66 657.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, ізомераз, білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки